Casarejos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Casarejos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Casarejos är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Casarejos. Runt Casarejos är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Leonardo de Yagüe,  km nordväst om Casarejos. I omgivningarna runt Casarejos 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon